Михаил Васильевич Гудович:
 Гудович, Михаил Васильевич (1752—1818) — брат фельдмаршала И. В. Гудовича, генерал-майор и действительный статский советник.
 Гудович, Михаил Васильевич (1784—1868) — генерал-майор из рода Гудовичей, участник Наполеоновских войн и Отечественной войны 1812 года.